Il doppio maschile del China Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo che però hanno scelto di partecipare al Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013.

Maks Mirny e Horia Tecău hanno sconfitto in finale Fabio Fognini e Andreas Seppi per 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Daniel Nestor /  Leander Paes (semifinale)
 Mahesh Bhupathi /  Robert Lindstedt (primo turno)

 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
 Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (primo turno)

Wildcard

  Lu Yen-Hsun /  Wu Di (primo turno)

  Gong Maoxin /  Li Zhe (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni
 

ATP World Tour 2013
China Open 2013